Bläsi oder Blaesi (schweizerdeutsche Variante von Blasius) ist der Familienname folgender Personen:

 August Blaesi (1903–1979), Schweizer Bildhauer
 Christoph Bläsi (* 1960), deutscher Buchwissenschaftler
 Franz Bläsi (1893–1963), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Roland Blaesi (* 1932), Schweizer Skirennläufer

Siehe auch:
 Blasi
 Blesi